Rollingen (luks. Rolleng) – miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Mersch. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 1 200 osób.

Miasta w Luksemburgu